Zwijndrecht (België), een gemeente in de Belgische provincie Antwerpen
 Zwijndrecht (Nederland), een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland